

Patronyme 

 Adolfo Osta (né en 1966), chanteur espagnol
 Benedict J. Osta (1931-2014), prêtre jésuite indien, archevêque de Patna 
 Clairemarie Osta (née en 1970), danseuse française
 Jean d'Osta (1909-1993), écrivain, journaliste, humoriste, historien belge